Sagopa Kajmer — многозначный термин:
 Sagopa Kajmer — турецкий рэп-музыкант.
 Sagopa Kajmer — альбом рэпера Sagopa Kajmer.